El término Scream Queens puede referirse a:

Cine
 Scream Queen o "Reina del grito" es un anglicismo que se usa en la industria del entretenimiento para referirse a las actrices que han participado en películas de terror.

Televisión
 Scream Queens (telerrealidad), un reality show de la cadena VH1
 Scream Queens (serie de televisión), una serie estadounidense de comedia de terror emitida en Fox.